Колодное — топоним:

Белоруссия 
 Колодное — деревня в Столинском районе Брестской области.

Россия 
 Колодное — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Колодное — село в Курском районе Курской области.
 Колодное — озеро в Вологодской области.

Украина 
 Колодное — село,  Тячевский район,  Закарпатская область
 Колодное — село,  Збаражский район,  Тернопольская область